Марусова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Марусова, Анна Анатольевна (Карасёва; род. 1978) — белорусская лучница.
 Марусова, Маргарита Григорьевна (род. 1967) — российская легкоатлетка.